Pieski peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Pieski, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Pieski, un village dans la voïvodie de Poméranie